Wachinger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Wachinger (* 1937), deutsche römisch-katholische Moraltheologin und Hochschullehrerin
 Burghart Wachinger (* 1932), deutscher germanistischer Mediävist
 Lorenz Wachinger (* 1936), deutscher römisch-katholischer Theologe, Psychologe, Psychotherapeut, Paarberater und Autor
 Michael Wachinger (1868 – nach 1936), deutscher Reichsgerichtsrat